Das Ministerium für Verteidigung  () in Israel befindet sich in HaKirya, Tel Aviv. Im Gegensatz zu allen anderen Ministerien, die mit der Ernennung zur Hauptstadt Israels nach Jerusalem umzogen, blieb das Verteidigungsministerium aus strategischen Gründen in Tel Aviv.

Beschreibung 
Das Ministerium soll den Staat vor inneren und äußeren Bedrohungen schützen. Das Ministerium umfasst die Israeli security forces, die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (ZaHa"L), die Israel Military Industries (IMI) und die Israel Aircraft Industries (IAI).

Das Ministerium betreut auch die Traditionspflege der verschiedenen ZaHa"L-Einheiten und müht sich um die Präsentation und Vermittlung der Geschichte der jüdischen Streitkräfte in Palästina und der israelischen Militärgeschichte. Dazu unterhält das Ministerium verschiedene Museen und Gedenkstätten wie die Museen der Gefangenen des Untergrundes in Akko (gegründet 1963) und in Jerusalem (gegründet 1991).

Verteidigungsminister 
Diese Liste enthält alle israelischen Verteidigungsminister, hebräisch Sar HaBitachon.

1: gleichzeitig Ministerpräsident.

Stellvertretende Minister 
Liste der stellvertretende Minister, sofern jemand benannt wurde.

Weblinks 
 Ministry of Defense (Homepage)

Einzelnachweise 

Israel
Ministerium (Israel)
Verteidigungspolitik (Israel)
fr:Ministre de la Défense (Israël)
id:Daftar Menteri Pertahanan Israel
nl:Lijst van Israëlische ministers van Defensie